Ало́э песколюби́вое () — суккулентное растение из рода Алоэ (Aloe) семейства Асфоделовые (Asphodelaceae).

Распространены от тропической Африке до Намибии. Листья узкие, мясистые, серые с белыми пятнами, на концах расположены белые колючки. Цветки красные, кисти трубчатой формы.

Классификация 
Вид Алоэ песколюбивое входит в род Алоэ (Aloe) семейства Асфоделовые (Asphodelaceae).

Примечания

Ссылки 
 Алоэ песколюбивое: информация на сайте «Агбина»

Алоэ
Флора Африки